Menin kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Menen, ort och kommun, Flandern, Västflandern,

Tjeckien 

 Měnín, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar